Greatest Hits 87–99 — сборник песен австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный в декабре 2003 года. Альбом был выпущен только в Австралии в течение того же месяца, как девятый студийный альбом Миноуг Body Language. Компиляция является расширенной версией сборника Greatest Hits (1992); список композиций был дополнен синглами, выпущенными в период сотрудничества с лейблом Deconstruction Records.

Список композиций

Выпуск DVD 
«The Loco-Motion»
«I Should Be So Lucky»
«Got to Be Certain»
«Je Ne Sais Pas Pourquoi»
«Especially for You»
«It’s No Secret»
«Made in Heaven»
«Hand on Your Heart»
«Wouldn’t Change a Thing»
«Never Too Late»
«Tears on My Pillow»
«Better the Devil You Know»
«Step Back in Time»
«What Do I Have to Do?»
«Shocked»
«Word Is Out»
«If You Were with Me Now»
«Give Me Just a Little More Time»
«Finer Feelings»
«What Kind of Fool (Heard All That Before)»
«Celebration»
«Confide in Me»
«Put Yourself in My Place»
«Where Is the Feeling?»
«Where the Wild Roses Grow»
«Some Kind of Bliss»
«Did It Again»
«Breathe»
«Cowboy Style»

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кайли Миноуг 

Сборники Кайли Миноуг